Stachl ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Stachl (1914–1997), deutsch-österreichischer Maler
 Peter Stachl, österreichischer Musikinstrumentenbauer und Musiker

Siehe auch:
 Stachel